Fifty-Fifty peut faire référence à :

Au cinéma 
 , court-métrage américain réalisé par Ashley Miller sorti en 1916 ;
 , court-métrage américain réalisé par Allan Dwan sorti en 1916 ;
 , court-métrage américain réalisé par Frank Moser sorti en 1920 ;
 , court-métrage américain réalisé par Otto Messmer sorti en 1922 ;
 Fifty-Fifty, film français réalisé par Henri Diamant-Berger sorti en 1925 ;
 Fifty-Fifty, film français réalisé par Pascal Vidal sorti en 1981 ;
 Fifty/Fifty, film américain réalisé par Charles Martin Smith sorti en 1992 ;

En littérature 

 Fifty-Fifty,  de la série de bande dessinée Jeremiah paru en 2011.

En musique 

 Fifty-Fifty, chanson du groupe Over-Nite Sensation